Лоре́нцо () — итальянские мужское имя или фамилия. Русский аналог — Лаврентий, испанский .

Имя 
 Лоренцо Венециано (XIV век) — итальянский живописец.
 Лоренцо Скуполи (1530—1610) — итальянский католический священник-театинец, философ и писатель.
 Лоренцо Великолепный (1449—1492) — итальянский государственный деятель, глава Флорентийской республики в разгаре итальянской эпохи Возрождения.
 Лоренцо ди Креди (1459—1537) — итальянский живописец флорентинской школы.
 Лоренцо II Медичи (1492—1519), герцог Урбинский — правитель Флоренции.
 Лоренцо Монако — флорентийский художник.
 Лоренцо да Понте (1749—1838) — итальянский либреттист и переводчик.

Фамилия 
 Лоренцо, Борис Яковлевич (Генис; 1879—1940) — советский театральный деятель, критик и педагог.
 Лоренцо, Джузеппе (род. 1964) — итальянский футболист.
 Лоренцо, Дмитрий Николаевич (1892—1968) — инженер, конструктор вагонов.
 Лоренцо и Лосада, Алехандро (род. 1939) — уругвайский дипломат.

Название 
 Сан-Лоренцо — одна из старейших церквей Флоренции.
 Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура — одна из семи паломнических церквей Рима, построенная в 580-е гг. на месте захоронения святого Лаврентия.
 Сан-Лоренцо-Маджоре — миланская базилика, возведённая в память о святом Лаврентии не позднее конца IV века.
 Сан-Лоренцо-ди-Себато — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, подчиняется административному центру Больцано.
 Библиотека Лауренциана — знаменитая своими манускриптами государственная библиотека Италии, названная в честь Лоренцо Медичи.

Прочее 
 Масло Лоренцо — кинофильм.
 Лоренцо — американский короткометражный мультфильм, номинированный на премию «Оскар».

См. также 
 Лоренц
 Лоренсо

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки